

Geografia 
 Hemsworth – paese della contea del West Yorkshire, in Inghilterra

Persone 
 Chris Hemsworth – attore australiano
 Gerard Hemsworth – artista britannico
 Liam Hemsworth – attore australiano
 Luke Hemsworth – attore australiano
 Ryan Hemsworth – produttore discografico canadese
 Wade Hemsworth – cantautore folk canadese